Bernardin est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom et patronyme 
Bernardin est un prénom masculin, fêté le 20 mai. Il a pour variante masculine Bernardino et pour forme féminine  Bernadine et Bernardine.

Bernardin est également un nom de famille.

Saints et bienheureux chrétiens 
 Bernardin de Sienne, (°1380 - †1444) fut considéré comme le plus grand orateur de son temps.
 Bernardin de Turis  († 1936), de son vrai nom Paul Martinez Robles, religieux du Tiers-Ordre franciscain à Turis, avec Lauréan (Sauveur Ferrer Cardet), Benoît (Emmanuel Ferret Jorda) et  à Odena, Ignace Casanovas ;  quatre bienheureux martyrs de la guerre civile espagnole ; fêtés le 16 septembre.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Bernardin de Clermont, (°1440 - †1522), noble français

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Alain Bernardin, créateur du cabaret Crazy Horse.
 Charles Bernardin (1860-1939), magistrat, militant politique et franc-maçon français.
 Édith Bernardin (1903-1994), bibliothécaire et historienne française.
 Henri Bernardin de Picquigny (1633-1709), théologien capucin français.
 Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), écrivain et botaniste français.
 Joseph Bernardin (1928-1996), cardinal américain.
 F. Bernardin de Quimper (? - ?), gouverneur de Bourbon.
 Jean-Baptiste Bernardin, homme politique français.

Autres
 Bernardin, communauté religieuse.
 Collège des Bernardins à Paris.

Références

Voir aussi
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme